Churriana ist der Name von

 Churriana de la Vega, einer Kleinstadt in unmittelbarer Nachbarschaft der spanischen Großstadt Granada
 Churriana, einem Stadtviertel der spanischen Großstadt Málaga, siehe Churriana (Málaga)